Ionis bezeichnet:

 Ionis (Schiff), griechisches Fährschiff

Ionis ist Namensbestandteil von:

 IONIS Education Group, Gruppe privater Hochschulen in Frankreich
 IONIS School of Technology and Management, private Wirtschaftshochschule in Le Kremlin-Bicêtre, Frankreich